Peter Frederik Steinmann kan henvise til flere personer:

 Peter Frederik Steinmann (1782-1854) – dansk [officer
 Peter Frederik Steinmann (1812-1894) – dansk officer og krigsminister, foregåendes søn